National Soccer League 1981 – piąta edycja piłkarskiej ligi National Soccer League (NSL). W piątym sezonie wystąpiło 16 drużyn, tytuł mistrzowski, po raz trzeci zdobyła drużyna Sydney City.

Uczestnicy sezonu 1981 
Adelaide City
APIA Leichhardt Tigers
Blacktown City FC
Brisbane City FC
Brisbane Lions
Canberra City FC
Heidelberg United
Footscray JUST
Marconi Fairfield
Newcastle KB United 
Preston Lions FC
South Melbourne FC
Sydney City
Sydney Olympic
West Adelaide
Wollongong City

Rozgrywki

Tabela 

 a) Oznaczenia: M - mistrz kraju z sezonu 1980, B - beniaminek.
b) Uwagi: 1 Za wygrany mecz przyznawano 2 punkty. 2 Blacktown City spadł do 1 stanowej ligi, stanu Nowa Południowa Walia.

MISTRZ AUSTRALII 1981

Sydney City TRZECI TYTUŁ

Nagrody  
Zawodnik roku: Bobby Russell (Adelaide City) 
Trener roku: Eddie Thomson (Sydney City)

Bibliografia 
The National Soccer League, [dostęp 17 sierpnia 2010].

National Soccer League
Australia w XX wieku
1981 w piłce nożnej